Pięciobój nowoczesny mężczyzn podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928 rozegrany został w dniach 31 lipca–4 sierpnia.
Wystartowało 37 zawodników z 14 krajów.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1928
1928